Lledoner del Comú, del Passeig del Comú o de la Font del Comú fou un arbre dels Hostalets de Pierola que devia estar plantat quan van inaugurar la zona del Comú, l'any 1903, o possiblement ja estava plantat abans. El Comú és una zona d'ús públic edificada a inicis del segle XX (1903) per l'ajuntament d'aquells temps; l'entorn presenta una forma allargassada on s'entra pel Carrer Major a través de dues columnes modernistes de maó vist, a darrere d'aqueste hi ha la popular Font del Comú o Font de la Bomba, el seu renom el va adquirir gràcies a l'aigua que se n'extreia, dotada d'una frescor natural envejable, als seus inicis la font tenia una bomba accionada a mà per elevar l'aigua del pou establert a l'altra banda de Carrer.

Seguit de la font, hi trobem el Passeig del Comú ombrejat per una dotzena d'acàcies. Hi finalment hi trobem el Safareig Públic del Comú, amb gran cabuda d'aigua, on les dones del poble hi feien via per rentar la roba; amb gran patxoca de mestressa de casa, amb el cove de roba al meluc o al cap, com a emblema d'aquells temps.

Per sobre del safareig del comú hi trobem aquest gran arbre que feia ombra a tot l'entorn.

Per acabar, més avall, hi havia els Horts de Cal Figueres o del Comú, que es regaven amb l'aigua de la Mina de Cal Figueres i amb les escorrenties del Safareig del Comú.

Els Hostalets de Pierola
Rosals individuals